Irina Andriejewna Awwakumowa, ros. Ирина Андреевна Аввакумова, znana też pod nazwiskiem Irina Taktajewa (Ирина Тактаева) (ur. 14 września 1991 w Myzie w obwodzie leningradzkim) – rosyjska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu Moscow RGSH Stolitsa Dinamo. Srebrna medalistka olimpijska z 2022 w drużynie mieszanej, dwukrotna indywidualna mistrzyni uniwersjady.

Przebieg kariery 
W 2005 Awwakumowa zmieniła biegi narciarskie na skoki. Zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym w 2009 w Bischofsgrün, zajmując 47. miejsce. Pierwsze punkty w Pucharze Kontynentalnym zdobyła podczas konkursu w Rovaniemi zajmując wówczas 28. lokatę.

29 stycznia 2010 w Hinterzarten podczas mistrzostw świata juniorek zajęła 38 pozycję, rok później w Otepaa była 39.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 40. miejsce. 4 lutego 2012 w Hinzenbach podczas konkursu PŚ zdobyła pierwsze punkty, jednocześnie zajmując dobre 14. miejsce. Jej rekord życiowy to 137 metrów.

W 2012 jej najlepszymi wynikami w zawodach indywidualnych w Pucharze Świata były 13. miejsce w Zao (3 marca 2012) i 14. miejsce w Hinzenbach (4 lutego 2012). 23 listopada w Lillehamer, Rosjanki wraz z Awwakumową zajęły 11. miejsce podczas zawodów drużynowych. Podczas finału Letniego Grand Prix w skokach narciarskich na skoczni Gornyj Gigant Awwakumowa zdobyła srebrny medal. W sezonie 2012/2013 została zwyciężczynią Pucharu Kontynentalnego wygrywając trzy na cztery konkursy. Każdy z wygranych przez nią konkursów odbywał się w Örnsköldsvik.

W 2013 reprezentowała Rosję na Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym w konkurencji skoków narciarskich. Zajęła wtedy 13. miejsce w rankingu indywidualnym i 9. miejsce w rankingu drużynowym. W Letnim Grand Prix dwa razy uzyskała miejsce w pierwszej dziesiątce: 8. miejsce w Hinterzarten i 10. miejsce w Courchevel.

Przełom w karierze Awwakumowej nastąpił w sezonie 2013/2014. Zajęła 3. i 2. miejsce w Hinterzarten (21 i 22 grudnia 2013). 4 stycznia 2014 wygrała zawody indywidualne w rosyjskim mieście Czajkowskij, stając się w ten sposób pierwszym rosyjskim skoczkiem którejkolwiek z płci, który wygrał konkurs Pucharu Świata.

Studia 
W 2009 zaczęła studia na Państwowej Moskiewskiej Akademii Wychowania Fizycznego (MOGIFK) w Małachowce.

Życie prywatne 
Awwakumowa mieszka w Czułkowie, małej wsi na południowy wschód od Moskwy. Jej matka, Swietłana Siergiejewna, jest nauczycielką w miejscowej szkole średniej nr 20, do której uczęszczała również Awwakumowa.

W rosyjskich mediach i niektórych rankingach czasami jest używane nazwisko panieńskie Awwakumowej - Taktajewa. 23 grudnia 2011 poślubiła Maksima Awwakumowa i od sezonu 2012/2013 jej nazwisko zostało zmienione we wszystkich rankingach. Jednak na jej nowym koncie na portalu VK powróciła do panieńskiego nazwiska ponieważ, jak tłumaczy, jest rozwiedziona.

Nazwisko jej ojca, Taktajew, jest pochodzenia tatarskiego, a sam jej ojciec jest z Iżewska.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS  [data dostępu 2012-02-05]
 Profil zawodniczki w serwisie Skijumping.pl  [data dostępu 2012-02-05]
 

Urodzeni w 1991
Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015